Meltdown (álbum) - álbum de Vinnie Moore
Meltdown (EP) - EP do rapper americano Pitbull
Meltdown (festival) - festival de música contemporânea
Meltdown (Informática) - Falha de segurança encontrada em diversos microprocessadores da Intel.
Meltdown (canção) - canção da banda de rock ACDC.

Desambiguação